Вы́я:
Выя (книжн. устар.) — шея.

Реки 
 Выя (приток Мендели) — река в Красноярском крае.
 Выя (приток Пинеги) — река в Архангельской области.
 Выя (приток Прокопьевской Салды) — правый приток Прокопьевской Салды, имеет частное название Кокшаровской Выи.
 Выя (нижний приток Салды) — правый приток Салды, притока Туры, в Свердловской области. Носит частное название Нижне-Туринской Выи; по ней и её притокам находились золотые прииски.
 Выя (верхний приток Салды) — левый приток Салды, притока Туры, в Свердловской области.
 Выя (приток Тагила) — река в Свердловской области.
 Выя (приток Туртаса) — река в Тюменской области.
 Выя (приток Туры) — река в Свердловской области.

Другое 
 Выя — посёлок в Свердловской области;
 Выя (станция) — железнодорожная станция в Свердловской области вблизи города Нижняя Тура в одноимённом посёлке;
 Выя — жилой район Нижнего Тагила.

См. также